Faza grupowa Ligi Mistrzów UEFA (2016/2017) miała na celu wyłonienie 16 drużyn uprawnionych do gry w fazie pucharowej Ligi Mistrzów UEFA w sezonie 2016/2017, a także 8 drużyn uprawnionych do startu w fazie pucharowej Ligi Europy UEFA. Rozgrywki wystartowały 13 września 2016 roku, a zakończyły się 7 grudnia tego samego roku. W każdej z grup, wszystkie zespoły będą grały ze sobą dwukrotnie w systemie mecz-rewanż.

Uczestnicy 
Spośród 32 zakwalifikowanych zespołów, 22 miały zagwarantowany udział w fazie grupowej dzięki rezultatom osiągniętym w krajowych rozgrywkach ligowych. Tak oto prawo startu od fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA przysługiwało drużynom które:
 zwyciężyły w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 1.-12. (12 drużyn)
 zajęły drugie miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 1.-6. (6 drużyn)
 zajęły trzecie miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 1.-3. (3 drużyny)
 zwycięzcy edycji 2015/2016 Ligi Europy UEFA (1 drużyna)

Pozostałe 10 drużyn zostało wyłonionych w fazie kwalifikacyjnej.

Legia Warszawa wystąpiła w fazie grupowej jako pierwszy polski zespół od sezonu 1996/1997, kiedy na tym etapie rozgrywek rywalizował Widzew Łódź.

Podział na koszyki 
W tegorocznych zmaganiach zastosowano dokładnie ten sam sposób rozstawienia w koszykach co w ubiegłym roku. Mistrzowie lig z federacji sklasyfikowanych na miejscach 1.-8. w rankingu lig krajowych UEFA na rok 2016 mieli zagwarantowane miejsce w pierwszym koszyku. Ponieważ jednak obrońca tytułu w Lidze Mistrzów –  nie został mistrzem ligi hiszpańskiej, mistrz federacji z 8. miejsca (Ukrainy) –  został usunięty z pierwszego koszyka. Pozostałe koszyki zostały rozdzielone na podstawie współczynników UEFA na sezon 2016/2017 klubów zakwalifikowanych do udziału w fazie grupowej.

Losowanie 
Losowanie grup odbyło się 25 sierpnia 2016 roku w Monako. UEFA przed losowaniem przyjęła zasadę, że drużyny z tej samej federacji nie mogą trafić do tej samej grupy. Dodatkowo ze względu na wymagania telewizji, jeżeli federacja posiada więcej niż jeden zespół w fazie grupowej, powinny one być „równomiernie” rozłożone w dwóch zestawach grup (A-D oraz E-H). 17 lipca 2014 roku Komitet Bezpieczeństwa UEFA zadecydował, że drużyny z Ukrainy oraz Rosji nie mogą znaleźć się w jednej grupie, z powodu napiętej sytuacji politycznej pomiędzy oboma krajami.

Terminarz 
Kolejne kolejki zostały rozegrane według następującego harmonogramu:

Grupy 

Zasady ustalania kolejności w tabeli:
 liczba zdobytych punktów w całej rundzie;
 liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich – podwójne liczenie bramek zdobytych na wyjeździe;
 różnica bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek w całej rundzie;
 współczynnik drużyny z poprzednich 5 sezonów.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Uwagi

Przypisy 

Liga Mistrzów UEFA (2016/2017)